Karnau steht für:
 Karnau, den deutschen Namen der Gemeinde Cagnò in Trentino in Italien
 Karnau, 1943–1945 Name der Gmina Kawęczyn, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen in Polen